PPP скорочення є дійсним для:

 PPP — протокол передачі даних точка-точка (Point-to-Point Protocol)
 PPP — латинське скорочення назви полімера полі(p-фенілену)
 Pakistan Peoples Party
 Palestinian People's Party
 United Development Party (Partai Persatuan Pembangunan) індонезійська політична партія
 Parti Populaire des Putes, Канадська політична партія, що виступає за права секс-меншин
 People's Party of Panama
 People's Progressive Party (Ґамбія)
 People's Progressive Party (Малайзія)
 Polskie Panstwo Podziemne
 Polska Partia Pracy